Флаг Во́лховского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с отношением высоты к длине 2:3. В красном квадратном крыже (сторона которого равна 1/2 высоты полотнища) — жёлтый вертикально положенный обнажённый пылающий меч рукоятью вниз, обрамленный „лётом“ — жёлтыми расправленными вверх крыльями, сходящимися позади рукояти меча. По нижнему краю полотнища — синяя горизонтальная полоса с волнистым верхним краем; ширина полосы в высшей точке дуги волны — 1/5 от высоты полотнища. Выше полосы — пять одинаковых арочных окон синего цвета в полосу; основание каждого окна отстоит от нижнего края полотнища на 1/4 высоты полотнища, высота каждого окна по условному перпендикуляру проведённому от основания окна к высшей точке дуги арки — 1/6 от высоты полотнища».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Арочные окна символизируют градообразующее предприятие — Волховскую ГЭС, определяющую наряду с рекой (синяя волнистая полоса) облик города, что свидетельствует о наличии энергетического потенциала и развитой промышленности.

«Пылающий» меч в обрамлении «лёта» символизирует покровительство городу святого Михаила Архангела, а также ратную доблесть, славу и победу защитников волховской земли.

Красный цвет олицетворяет боевую и трудовую славу и честь, энергию и огонь промышленного производства, кровь полей сражений и т. д.

Синий цвет — вода реки Волхов, имеющей большое хозяйственно-экономическое значение в жизни города и во многом определяющей его облик, а также цвет знания и надежды.

Белый цвет (серебро) — символизирует благородство и чистоту помыслов тружеников, благодаря которым рос и развивался город.

Жёлтый цвет (золото) — духовное величие и материальное благосостояние.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением пламени